Khálki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Khalkeío, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Chálki (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar